Ballyhoo peut désigner :

 Ballyhoo, un magazine ;
 Ballyhoo, un jeu vidéo sorti en 1986 ;
 Ballyhoo, le premier flipper créé par Bally Manufacturing ;
 Ballyhoo, un album de Echo & the Bunnymen.